Dit is een lijst van planetoïden 39401-39500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39401) - || 7572 P-L || 27 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39402) - || 9074 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39403) - || 9514 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39404) - || 9582 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39405) Mosigkau || 1063 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39406) - || 1145 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39407) - || 1187 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39408) - || 1273 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39409) - || 2100 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39410) - || 2191 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39411) - || 2266 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39412) - || 3097 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39413) - || 3113 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39414) - || 3283 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39415) Janeausten || 4231 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39416) - || 1024 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39417) - || 1100 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39418) - || 1204 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39419) - || 1244 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39420) - || 2084 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39421) - || 2128 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39422) - || 3109 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39423) - || 3136 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39424) - || 3143 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39425) - || 3240 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39426) - || 3278 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39427) Charlottebrontë || 3360 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39428) Emilybrontë || 4169 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39429) Annebrontë || 4223 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39430) - || 4264 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39431) - || 5178 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39432) - || 1079 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39433) - || 1113 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39434) - || 1202 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39435) - || 2029 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39436) - || 2162 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39437) - || 2203 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39438) - || 2218 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39439) - || 2242 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39440) - || 2282 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39441) - || 2293 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39442) - || 2384 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39443) - || 2394 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39444) - || 3264 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39445) - || 3336 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39446) - || 3348 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39447) - || 3412 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39448) - || 3455 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39449) - || 3486 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39450) - || 3552 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39451) - || 3992 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39452) - || 4027 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39453) - || 4070 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39454) - || 4082 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39455) - || 4091 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39456) - || 4120 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39457) - || 4167 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39458) - || 4198 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39459) - || 4266 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39460) - || 4332 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39461) - || 5019 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39462) - || 5175 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39463) Phyleus || 1973 SZ || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39464) Pöppelmann || 1973 UO5|| 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (39465) - || 1978 RW6|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (39466) - || 1978 RX6|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (39467) - || 1978 RA7|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (39468) - || 1978 RY7|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (39469) - || 1978 RG9|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (39470) - || 1978 UB7|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (39471) - || 1978 UF8|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (39472) - || 1978 VJ3|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (39473) - || 1978 VW3|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (39474) - || 1978 VC7|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (39475) - || 1978 VE8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (39476) - || 1979 MA2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (39477) - || 1979 MF5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (39478) - || 1980 FR4|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (39479) - || 1980 UQ1|| 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (39480) - || 1981 DU || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (39481) - || 1981 DP1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (39482) - || 1981 DD2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (39483) - || 1981 DW2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (39484) - || 1981 DP3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (39485) - || 1981 EO3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39486) - || 1981 ET5|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39487) - || 1981 EC6|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39488) - || 1981 EM6|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39489) - || 1981 EU6|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39490) - || 1981 EQ7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39491) - || 1981 EW8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39492) - || 1981 EO10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39493) - || 1981 EV10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39494) - || 1981 EM11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39495) - || 1981 EP11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39496) - || 1981 EM14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39497) - || 1981 EB18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39498) - || 1981 EH25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39499) - || 1981 EJ29|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39500) - || 1981 EK30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten